Фернальд (Ферналд) () — французская и английская фамилия, распространенная в США.

Известные носители:
 Фернальд, Берт (1858—1926) — американский политик.
 Фернальд, Мерритт Линдон (1873—1950) — американский ботаник.
 Фернальд, Минна (1860—1954) — американская художница.
 Фернальд, Чарльз Генри (1838—1921) — американский энтомолог.

См. также 
 Фернальдо Ди Джамматтео